

Pessoas 
 John Payne
 Stanley G. Payne

Localidades 
 Payne (Ohio)
 Payne (Geórgia)

Outros 
 Max Payne

Desambiguação

sv:Lista över figurer i Tintin#Payne